Sesia – rzeka we Włoszech
 Sésia – gmina we Włoszech istniejąca w 1802 r.

Zobacz też 
 Varallo Sesia – miasto we Włoszech